Kanagawa (prefectuur), een van de prefecturen van Japan.
Conventie van Kanagawa, een verdrag uit 1854.
Slag bij Kanagawa, een veldslag in 1582.
De grote golf van Kanagawa, een kunstwerk van de Japanse kunstenaar Katsushika Hokusai.